У Вінницькій області нараховується 166 пам'яток архітектури національного значення.

Список

Джерела 
 Україна Інкогніта 

Архітектура Вінницької області

Вінницька область
Вінницька область